Andrés Rodríguez puede referirse a:
 Andrés Rodríguez (1981-), baloncestista puertorriqueño.
 Andrés Rodríguez Pedotti (1923-1997), político y militar paraguayo, presidente entre 1989 y 1993.
 Andrés Rodríguez de Villegas (15??-1632), gobernador y capitán general de la provincia de Margarita (Venezuela) entre 1619 y 1626.
 Andrés Rodríguez Ramírez (1870-1980), escultor venezolano natural de San Sebastián de los Reyes.